Rough Night in Jericho (album Dreams So Reala) iz 1988.
Nasilje u Jerichu (1967.)